Калник има више значења:

 Калник
 Калник (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Калник (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Општина Калник (Алба), општина у округу Алба у Румунији
 Општина Калник (Горж), општина у округу Горж у Румунији